Директните елиминации на Лига Европа 2018/19 започват на 12 февруари 2019 г. и завършват на 29 май 2019 г. с финал на олимпийския стадион в Баку, за да определи шампиона на Лига Европа 2018/19. Общо 32 отбора се състезават в директните елиминации.

Шестнайсетинафинал 
Победителите в групите и завършилите на второ място продължават в следващата фаза, докато отборите на трето и четвърто място прекратяват своето участие. Към тези 24 отбора се присъединяват 8 отбора, завършили на 3-то място в групите на Шампионска лига 2018/19. По този начин 32 отбора участват във фазата на директните елиминации. За 1/16 финалите поставени са 12 победителя от групите, както и 4 най-добри отбори, идващи от Шампионската лига, като нова среща между отбори играли вече помежду си в групите е изключено. Отделно два отбора от една федерация не могат да се срещат. Жребият ще се тегли на 17 декември 2018 г. в Нион, а мачовете са на 12 и 14 февруари (първи срещи) и 20 и 21 февруари 2019 г. (реванш)

Осминафинал 
От фазата на осминафиналите няма списъци с поставени и непоставени отбори. Тегли се по системата „всеки срещу всеки“, като първият изтеглен отбор е домакин в първата среща. Жребият е на 22 февруари 2019 г. в Нион, а мачовете на 7 и 14 март 2019 г.

Четвъртфинал 
Жребият за четвъртфиналите е на 15 март 2019 г., а мачовете на 11 и 18 април 2019 г.

Полуфинал 
Жребият за полуфиналите е на 21 април 2019 г., а мачовете на 2 и 9 май 2019 г.

Финал

Източници 
Лига Европа